Павел Головко:
 Головко, Павел Андреевич (1925—1961) — Герой Советского Союза.
 Головко, Павел Федотович (1919—1995) — старший лейтенант, Герой Советского Союза.